Upor na ladji Bounty je bil legendarni upor iz leta 1789.

Upor na ladji Bounty se lahko nanaša tudi na:

Literatura
The Mutineers of the Bounty, kratka zgodba Julesa Verna iz leta 1879
Upor na ladji Bounty, roman Charlesa Nordhoffa in Jamesa Normana Halla iz leta 1932

Film
In the Wake of the Bounty, film iz leta 1933
Upor na ladji Bounty, film iz leta 1935
Upor na ladji Bounty, film iz leta 1962
Bounty, film iz leta 1984